Черевко́ — фамилия.
 
 Черевко, Андрей Валерьевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Черевко, Анастасия Яковлевна (род. 1920) — заслуженный врач Российской Федерации.
 Черевко, Борис Григорьевич (1917—1942) — советский лётчик-истребитель, совершивший один из первых таранов над Чёрным морем в истории Великой Отечественной войны.
 Черевко, Игорь Михайлович (род. 1956) — украинский математик, доктор физико-математических наук.
 Черевко, Кирилл Евгеньевич (1933—2020) — советский и российский японист, историк и международник.
 Черевко, Леонид Алексеевич (род. 1974) — белорусский легкоатлет, метатель диска.
 Черевко, Михаил Александрович (род. 1984) — российский пловец в ластах.
 Черевко, Сергей Александрович (род. 1984) — российский пловец в ластах.